Wapen van Zurich (Nederland)
 Wapen van Zürich - Zwitserland